Попадьино — название населенных пунктов в России:
 Попадьино — деревня в Вологодском районе Вологодской области.
 Попадьино — деревня в Дмитровском районе Московской области.
 Попадьино — деревня в Талдомском районе Московской области.
 Попадьино — деревня в Павловском районе Нижегородской области.
 Попадьино — деревня в Невельском районе Псковской области.
 Попадьино — село в Захаровском районе Рязанской области.
 Попадьино — деревня в Весьегонском районе Тверской области.
 Попадьино — деревня в Старицком районе Тверской области.
 Попадьино — деревня в Даниловском районе Ярославской области.
 Попадьино — деревня в Ярославском районе Ярославской области.

См. также 
Попадья